Крешич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крешич, Дарио (род. 1984) — хорватский футболист, вратарь.
 Крешич, Сергие (род. 1946) — югославский футболист и тренер.